Horvátország
Gregurovec falu Krapinske Toplice községben, Krapina-Zagorje megyében
Gregurovec falu Mihovljan községben, Krapina-Zagorje megyében
Gregurovec falu Sveti Petar Orehovec községben, Kapronca-Kőrös megyében